Hornby ist der Familienname folgender Personen:
 A. S. Hornby (1898–1978), britischer Lexikograph
 Ben Hornby (* 1980), australischer Rugbyspieler
 Clive Hornby (1944–2008), britischer Schauspieler
 Frank Hornby (1863–1936), britischer Erfinder, Geschäftsmann und Politiker der Konservativen Partei mit Sitz im Parlament
 Fraser Hornby (* 1999), schottischer Fußballspieler
 Geoffrey Thomas Phipps Hornby (1825–1895), britischer Admiral
 Mary Snell-Hornby (* 1940), britische Übersetzungswissenschaftlerin
 Nick Hornby (* 1957), britischer Schriftsteller
 Warwick Hornby, australischer Musiker
 William Hornby (~1723–1803), britischer Gouverneur von Bombay
 William Hornby (Fußballspieler) (1899–??), englischer Fußballspieler
 William Henry Hornby (1805–1884), britischer Industrieller und Politiker

Orte im Vereinigten Königreich:
 Hornby (Lancashire)
 Hornby (Hambleton), North Yorkshire
 Hornby (Richmondshire), North Yorkshire

in den Vereinigten Staaten:
 Hornby (Minnesota)
 Hornby (New York)
 Hornby (Pennsylvania)

in Neuseeland:
 Hornby (Neuseeland)

Unternehmen:
 Hornby Railways, Modellbahnhersteller

Siehe such:
 Hornby Castle